Stelios Malezas, grec. Στέλιος Μαλεζάς (ur. 11 marca 1985 w Katerini) – grecki piłkarz grający na pozycji obrońcy w klubie PAOK FC.

Kariera 
Stelios Malezas grał w latach 2003–2012 w PAOK FC. W sezonie 2004/2005 grał na wypożyczeniu w Irotodosie. Następnie występował w Fortunie Düsseldorf i Panetolikosie. W 2015 wrócił do PAOK. Został powołany do kadry na Mistrzostwa świata 2010, pomimo tego, że jeszcze w niej nie zadebiutował.

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Grecji w piłce nożnej
Piłkarze PAOK FC
Piłkarze Fortuny Düsseldorf
Piłkarze Panetolikosu GFS
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Katerini